Robert Burns Monument ist der Name folgender Denkmäler in Schottland:

 Robert Burns Monument (Alloway)
 Robert Burns Monument (Dundee)
 Robert Burns Monument (Stirling)